Die Topshelf Open 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. bis zum 22. Juni 2013 in Rosmalen bei ’s-Hertogenbosch stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Rasen ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Eastbourne die AEGON International gespielt, die genau wie die Topshelf Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Im Einzel trat David Ferrer als topgesetzter Spieler zur Titelverteidigung an, schied jedoch bereits in der ersten Runde aus. Im Finale besiegte der Qualifikant Nicolas Mahut den an Position zwei gesetzten Schweizer Stanislas Wawrinka mit 6:3, 6:4 und gewann damit seinen ersten Titel auf der ATP World Tour. Mahut hatte zuvor bereits zweimal in einem ATP-Finale gestanden, beide Male ebenfalls auf Rasen. Im Doppel sind die Titelverteidiger Robert Lindstedt und Horia Tecău. Während Lindstedt mit einem anderen Partner beim Turnier in Eastbourne antrat, spielte Tecău an diesem Jahr an der Seite von Max Mirny und war an Position zwei gesetzt; das Duo erreichte das Finale, wo sie gegen Andre Begemann und Martin Emmrich gewannen.

Der Belgier Dick Norman beendete nach seiner Erstrundenniederlage in der Doppelkonkurrenz seine Karriere. Seine beste Platzierung in der Doppel-Weltrangliste war Rang zehn im April 2010.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Topshelf Open 2013 fand am 15. und 16. Juni 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Topshelf Open 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 37 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)

Einzelnachweise 

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch